Interview může být:

 Interview – rozhovor za účelem získání určitých informací, zejména v žurnalistice, publicistický či zpravodajský žánr
 Interview (výzkum) – výzkumná metoda formou rozhovoru, výzkumná a diagnostická technika, používaná  např. v sociologii
 Interview (film) – americký film z roku 2007, remake stejnojmenného nizozemského filmu z roku 2003
 Interview (časopis) – americký časopis, založený v roce 1969 Andy Walholem a Johnem Wilcockem
 Interview ČT24 – publicistický pořad České televize
 Interview (ostrov) – indický ostrov v Andamanském souostroví